Иван Никитченко:
 Никитченко, Иван Николаевич (1939—2010) — белорусский учёный в области селекции животных.
 Никитченко, Иван Моисеевич (1905—1943) — Герой Советского Союза.
 Никитченко, Иван Семёнович (1902—1958) — советский художник кино, специалист комбинированных съёмок, изобретатель.